Topsham kan syfta på:

 Topsham, Devon – England
 Topsham, Maine – USA
 Topsham, Vermont – USA